Кра́сная улица — улица в Минске, идущая от Площади Якуба Коласа и заканчивающаяся тупиком перед памятником сотрудникам МВД в Парке Горького. Улица расположена в административных районах: Советский, Центральный и районе: Комаровка.

Описание 
Красная улица длиной 1 км от тупика, до пересечения. Она пересекается с тремя улицами: Коммунистической улицей, улицей Киселёва и с проспектом Машерова. От неё начинаются улицы: Пугачёвская улица, улица Веры Хоружей. По ней совершается автобусное (26-й) и трамвайное движение (1-й, 5-й, 6-й, 11-й). По адресу расположено 29 зданий: 25 жилых домов, 1 завод (сейчас закрыт), 2 колледжа и 1 заброшенный детсад. Номера домов — числа от 1 до 23, а также 14А, 17А, 17Б, 19А, 19Б и 21А.

Улица названа многозначным словом «красная», которое многие современные люди твёрдо ассоциируют с цветом. На самом же деле в названии улицы слово используется в значении «парадный, почётный». В связи с этой неоднозначностью улица обросла мифами и домыслами, а название часто ошибочно переводят на другие языки.

По улице организовано трамвайное движение маршрутов №1, 3, 4, 5, 6 и 11. Перед остановкой "Красная" висят два трамвайных светофора, регулирующих движение прямо и направо. Путь прямо ведёт к ДС Озеро, направо - к ДС Зелёный Луг. Со стороны ДС Озеро имеется поворот налево, используемый трамваем №5.

Примечания

Ссылки 
 ato.by/street486

Улицы Минска
Улицы по алфавиту